Halammohydra är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Adolf Remane 1927. Halammohydra ingår i familjen Halammohydridae. 

Halammohydra är enda släktet i familjen Halammohydridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Halammohydra